Firefly est le nom anglais de la luciole. Il est également porté par :
 Le Firefly, un voilier dériveur léger,
 Firefly, une compagnie aérienne malaisienne,
 Firefly Studios, une société de développement de jeux vidéo
 Firefly, un groupe musical italien du début des années 1980.
 Firefly, une chanson du groupe Breaking Benjamin de l'album: We are not Alone.
 Fireflies, une chanson du groupe Owl City.
 Firefly, une boisson non alcoolisée, mélangeant jus de fruits et plantes exotiques.
 Firefly, logiciel de chimie numérique.
 Firefly-RK3288, une carte de développement en matériel libre basé sur le SoC Rockchip RK3288.
Firefly Aerospace, entreprise aérospatiale américaine.
 FireFly, un moteur automobile 3 cylindres à essence fabriqué par Fiat pour remplacer depuis 2020 le moteur FIRE Fiat.
 Le Fairey Firefly, un avion militaire britannique à hélices,
 Le Sherman Firefly, un chasseur de chars de la seconde guerre mondiale,.

Fiction 
 Firefly, une série télévisée américaine de 2002,
 Firefly, la bande originale de cette série
 la série a donné naissance à un film, Serenity, puis à toute la franchise Firefly 
 Firefly, un personnage de DC Comics ennemi de Batman.